Adolf Gottfried Kinau (1814-1887), pasteur protestant et astronome allemand.
 Elisabeta Kinau dite Kinau (1805-1839), princesse royale hawaïenne, régente du royaume au nom de son frère, le roi Kamehameha III, de 1824 à 1833.
 , cratère lunaire nommé d'après Adolf Gottfried Kinau.